Kowalski est un nom de famille d'origine polonaise signifiant « forgeron » et donc équivalent du nom français Lefèvre.

Kowalski comme patronyme 

 Aleksander Kowalski (1902-1940), joueur polonais de hockey sur glace.
 Alfred Kowalski (1849-1915), peintre polonais de l'École de Munich.
 Bernard L. Kowalski (1929-2007), réalisateur américain.
 Brunon Kowalski (1886-1935), architecte polonais.
 Daniel Kowalski (1975-), nageur australien.
 Dylan Kowalski (né en 1994), coureur cycliste français.
 Henri Kowalski (1841-1916), compositeur français.
 Joseph Kowalski (1875-1945), naturaliste français.
 Joseph Kowalski (1911-1942), prêtre catholique polonais tué à Auschwitz.
 Lech Kowalski (1951?-) réalisateur américain.
 Wladek Kowalski, dit « Killer » Kowalski (1926-2008), catcheur canadien.
 Piotr Kowalski (1927-2004), sculpteur, mathématicien et architecte polonais.
 Richard A. Kowalski (né en 1963), astronome américain.
 Roger Kowalski (1934-1975), poète français.
 Rudy Kowalski (né en 1990), coureur cycliste français.
 Stanisław Kowalski (1910-2022), athlète polonais.
 Tomasz Kowalski (né en 1984), peintre polonais.
 Wladislaw Kowalski (1927-2007), footballeur français.
 Yehouda Leib Kowalski (1862-1925), rabbin et homme politique polonais,

Dans la fiction 
Stanley Kowalski et Stella Kowalski (née Stella DuBois) sont des personnages de la pièce Un tramway nommé Désir (, 1947) de Tennessee Williams.
Dans la série télévisée Voyage au fond des mers, un des marins, l'opérateur sonar, s'appelle Kowalski.
Dans le film El mercenario (1968), Franco Nero incarne le Capitaine Sergei Kowalski surnommé "le Polack".
 Dans le film américain Gran Torino (2008), Walt Kowalski (joué par Clint Eastwood) est le héros.
 Dans la saga d'animation Madagascar (2005, 2008, 2012) et dans Les Pingouins de Madagascar (2014), un des manchots se nomme Kowalski.
 Dans le film Blade Runner (1982), Leon Kowalski (joué par Brion James ) est l'un des réplicants.
 Dans le film Une journée en enfer (Die Hard 3, 1995),  Connie Kowalski (jouée par Colleen Camp) est un inspecteur de police.
 Dans le film Point limite zéro (1971), Kowalski (joué par Barry Newman) est le héros du film.
 Dans le film Gravity (2013), George Clooney incarne le commandant de la navette spatiale américaine Explorer, Matt Kowalski.
 Dans le film Arizona Junior (1987), l'horripilant Glen raconte une blague de trop sur les Polonais à un sergent de police appelé Kowalski.
Dans le film Jeux d'enfants (2003), Marion Cotillard incarne le personnage de Sophie Kowalski.
 Dans le film Les Animaux fantastiques (2016), Dan Fogler incarne le personnage de Jacob Kowalski.
 Dans le film Trois jours et une vie (2019), Arben Bajraktaraj incarne le personnage de Andrei Kowalski.

Musique 
 Kowalski, groupe de pop-rock indépendant originaire de Bangor.

Astronomie 

Richard A. Kowalski a découvert, ou redécouvert (dans le cas de 226P), plusieurs comètes, lesquelles portent en conséquence son nom :
 C/2014 U3 (Kowalski) ;

 C/2016 E2 (Kowalski) ;

 P/2005 W3 (Kowalski) ;
 P/2006 F1 (Kowalski) ;
 P/2007 T2 (Kowalski) ;
 P/2009 Y2 (Kowalski) ;
 P/2011 S2 (Kowalski) ;
 P/2013 G1 (Kowalski) ;
 P/2014 U2 (Kowalski) ;
 226P/Pigott-LINEAR-Kowalski.

Par ailleurs, côté astéroïdes :
  lui a été dédié ;
 , également découvert par Richard A. Kowalski, a été dédié à son père.

Voir aussi 

 , version féminine du patronyme
 

Patronyme polonais
Homonymie de patronyme

de:Kowalski (Begriffsklärung)